Geens est le patronyme de plusieurs personnalités :

 André Geens, homme politique belge né en 1941 ;
 Gaston Geens (1931 - 2002), homme politique belge ;
 Jelle Geens (1993-), triathlète belge ;
 Koen Geens, homme politique belge né en 1958.